River Rea steht für:

 River Rea (River Tame), Fluss bei Birmingham
  River Rea (River Teme), Fluss in Shropshire